Лесно́й Городо́к, Лесно́й городо́к — топоним в России.
 
 Лесной Городок — дачный посёлок в Одинцовском районе Московской области.
 Городское поселение Лесной городок — городское поселение в Одинцовском районе Московской области.
 Лесной Городок — посёлок в Читинском районе Забайкальского края.
 Лесной Городок — железнодорожная станция Киевского направления МЖД.
 Лесной Городок (Нижний Новгород) — микрорайон в составе Канавинского района Нижнего Новгорода, а также улица в этом микрорайоне.
 Лесной городок (платформа) — остановочный пункт Горьковской железной дороги в Нижнем Новгороде.